Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Chołoniewski – katolicki duchowny 
 Andrzej Chołoniewski – polski oficer 
 Antoni Chołoniewski – polski dziennikarz, publicysta, działacz narodowy
 Jacek Chołoniewski – polski przedsiębiorca, publicysta i ekspert ekonomiczny
 Marek Chołoniewski – polski kompozytor, animator kultury